Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 30. августа и 1. септембра на стадиону Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном корејском времену.

Резултати

Квалификације 
У финале су се пласирали сви такмичари са прескочених 2,31 м (КВ), односно 12 са најбољим резултатима у квалификацијама (кв).

Финале

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 13. Светског првенства 1983—2011.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Спољашње везе 
 Резултати скока увис на СП у атлетици 2011. на службеној страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном